Johannes Eggestein (1998-), footballeur allemand,
 Heinrich Eggestein (1415-1488), éditeur allemand,
  (1963-), footballeur allemand, 
 Maximilian Eggestein (1996-), footballeur allemand,
 
Patronyme allemand